Als MIT-Studie wird allgemein das veröffentlichte Ergebnis eines größeren Forschungsprogramms des Massachusetts Institute of Technology (MIT) bezeichnet. Bekannte MIT-Studien sind:

 International Motor Vehicle Program, eine 1985–1991 durchgeführte Studie über Herstellungsprozesse in der Automobilindustrie unter der Leitung von James P. Womack und Daniel T. Jones mit großem Einfluss auf die Weiterentwicklung von Lean-Production-Methoden. 
 The Future of Nuclear Power, eine 2002–2003 durchgeführte Studie über die Zukunft der nuklearen Energieerzeugung angesichts der zum Schutz des Klimas notwendigen Reduzierung der CO2-Emission.
 The Future of Coal, eine 2004–2007 durchgeführte Studie über die Zukunft des Kohlebergbaus und der Kohleverstromung im Kontext der geplanten Reduzierung der CO2-Emission.
 Joint Program on the Science and Policy of Global Change, eine seit 1991 durchgeführte Studie zu Ursachen, Folgen und möglichen Gegenstrategien zum Klimawandel

Wissenschaftliche Datenerhebung
Liste (Wissenschaft)